Українська абетка
 Українська абетка (1917)
 Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута (2020)